Hobein ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hobein (1817–1882), deutscher Jurist, Schriftsteller und Herausgeber
 Herbert Hobein (1906–1991), deutscher Feldhockeyspieler
 Ludwig Hobein (1911–1997), langjährig Polizeidirektor in Hanau und des Main-Kinzig-Kreises
 Rudolph Hobein (1852- nach 1918), deutscher Militärarzt, zuletzt Generalarzt